Plusieurs stades portent le nom de Salvador Allende, président du Chili de 1970 à 1973.
Stade Salvador-Allende (Grenoble)
Stade Salvador-Allende (Noisy-le-Sec)